Émile Vignancour (1797-1873), éditeur et poète français ;
 Louis Vignancour (1841-1900), homme politique français ;
 Jean-Louis Tixier-Vignancour (1907-1989), avocat et homme politique français ;